Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1951/1952 — 16-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Победителем впервые в своей истории стал клуб Сокол ВЖКГ из Остравы.

Формат 
В сезоне 1951/52 произошло расширение чемпионата до 18 команд. Они были разделены на 3 группы по 6 команд. На 1-м этапе был проведён 2-круговой турнир в каждой группе, две лучшие команды групп вышли в финальный турнир. Матчи финальной группы проходили в Остраве, чемпионом стал местный клуб Сокол ВЖКГ, опередивший по разнице шайб АТК Прага. Хоккеисты Сокола ВЖКГ всего за сезона забили 128 голов, из них ровно 100 на 1-м этапе. В шестёрке лучших бомбардиров было 3 представителя чемпиона: Олдржих Сеймл, Милослав Блажек и Владимир Боузек, забившие на троих 69 шайб. По итогам чемпионата никто не выбыл в низшую лигу, так как в следующем сезоне количество команд было увеличено до 21.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа B

Группа C

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 

1. Мирослав Клуц (Хомутов), Олдржих Сеймл (Сокол ВЖКГ) — по 26 шайб

3. Милослав Блажек (Сокол ВЖКГ) — 25

4. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 24

5. Бронислав Данда (Зброёвка) — 21

6. Владимир Боузек (Сокол ВЖКГ), Славомир Бартонь (АТК) — по 18

8. Властимил Бубник (Кралово Поле), Йозеф Кус (Спартак Соколово) — по 17

Состав чемпиона 
Вратари

Зденек Нахмилнер, Милош Громняк

Защитники

Вацлав Бубник, Эдуард Ремиаш, Олдржих Павлик, Франтишек Планка, Зденек Шумлански, Милослав Отте

Нападающие

Владимир Боузек, Олдржих Сеймл, Милослав Блажек, Зденек Наврат, Владимир Бубник, Ладислав Станек, Станислав Гарстка, Индржих Шобер, Ладислав Сисала

Тренер — Владимир Боузек

Ссылки 
 Сезон 1951/52 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1951 год в Чехословакии
1952 год в Чехословакии
1951 год в хоккее
1952 год в хоккее